

Astronomia
 1841 Masaryk – asteroide della fascia principale

Persone
 Tomáš Masaryk – primo presidente della Cecoslovacchia
 Jan Masaryk – figlio di Tomáš Masaryk, ministro degli esteri cecoslovacco